Il doppio del Miller Lite Hall of Fame Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonathan Erlich e Harel Levy erano i detentori del titolo, ma solo Erlich ha partecipato in coppia con Jan Siemerink.

Erlich e Siemerink hanno perso nei quarti di finale contro André Sá e Glenn Weiner.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–3, 7–5  Sá e Weiner.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (primo turno)
 Wayne Black /  Jim Thomas (primo turno)
 David Adams /  Michaël Llodra (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miller Lite Hall of Fame Championships 2001
ATP Tour 2001